Distretto di San Pablo – distretto del Perù nella regione di Cajamarca
Distretto di San Pablo – distretto del Perù nella regione di Cusco
Distretto di San Pablo – distretto del Perù nella regione di Loreto
Distretto di San Pablo – distretto del Perù nella regione di San Martín